Rodolfo d'Asburgo-Lorena (1858-1889) – arciduca d'Austria
Rodolfo d'Asburgo-Lorena (1919-2010) – principe imperiale d'Austria
Rodolfo Giovanni d'Asburgo-Lorena (1788-1831) – cardinale e arcivescovo cattolico austriaco